Провинция Ранко  () — провинция в Чили в составе области Лос-Риос. 

Включает в себя 4 коммуны.

Территория — 8233 км². Население — 93 969 человек (2017). Плотность населения — 11.41 чел./км².

Административный центр — Ла-Уньон.

География 
Провинция расположена на юге области Лос-Риос.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Вальдивия
 на востоке — провинция Неукен (Аргентина)
 на юге — провинция Осорно
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 4 коммуны:
 Ла-Уньон. Админ.центр — Ла-Уньон.
 Футроно. Админ.центр — Футроно.
 Лаго-Ранко. Админ.центр — Лаго-Ранко.
 Рио-Буэно. Админ.центр — Рио-Буэно.

Примечания 

Провинции Чили